Натуральне число 1681
 1681 рік до нашої ери
 1681 рік нашої ери